Argentína
San Bernardo, Chaco tartomány O’Higgins megyéjének székhelye

 Chile
San Bernardo, város Metropolitana régióban

 Mexikó
San Bernardo, Durango szövetségi állam községe

 Spanyolország
San Bernardo, metróállomás Madridban